Schweizerisches Deutsch steht für:
 die in der Schweiz übliche schriftliche Ausprägung des Standarddeutsch, siehe Schweizer Hochdeutsch
 spezifische Details des Sprachgebrauchs der Deutschschweizer, siehe Helvetismus
 die alemannischen Dialekte auf Schweizer Staatsgebiet, Schwyzerdütsch, siehe Schweizerdeutsch